Roguin ist der Familienname folgender Personen:

 Daniël Roguin (1691–1771), Schweizer Offizier und Bankier 
 Jules Roguin (1823–1908), Schweizer Politiker
 Pierre Louis Roguin (1756–1840), Schweizerischer, Waadtländer Politiker und Zöllner